Diodoros (grekiska: Διόδωρος) eller Diodorus kan syfta på:

 Diodoros från Aspendos (300-talet f.Kr.), pythagoreisk filosof
 Diodoros Kronos (död omkring 284 f.Kr.), grekisk filosof
 Diodoros från Tyros (100-talet f.Kr.), peripatetisk filosof
 Diodorus Siculus (000-talet f.Kr.), grekisk historiker
 Diodoros från Adramyttion (000-talet f.Kr.), grekisk retoriker och filosof
 Diodoros av Tarsos (död omkring 390), kristen biskop, monastisk reformator och teolog
 Diodoros av Jerusalem (1923–2000), patriark av Jerusalem